Aardvark kan avse:

 Aardvark (sökmotor) – en social söktjänst
 General Dynamics F-111 Aardvark – ett amerikanskt jaktbombplan